Deschambault steht für:

 Deschambault-Grondines, eine Gemeinde in der MRC Portneuf der kanadischen Provinz Québec
 Deschambault Lake, ein See in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Deschambault ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Deschambault (1916–1969), kanadischer Politiker und Abgeordneter im Unterhaus
 Susan  Deschambault (* 1947), eine US-amerikanische Politikerin und Polizeibeamtin